Aspholm är en holme i Föglö kommun på Åland (Finland). Den ligger mellan Flisö och Degerö

Öns area är  hektar och dess största längd är 480 meter i öst-västlig riktning.

Källor 

Åländska öar i Skärgårdshavet
Öar i Föglö